Кыл-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Кыл-Кюель — озеро, юго-западнее оз.Кюлюмер, Республика Саха (Якутия), координаты 71°04’с. ш. 146°20’в. д..
 Кыл-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 68°42’с. ш. 101°25’в. д..

Примечания

См. также 
Кыс-Кюель